De Gauliga Ostpreußen 1936/37 was het vierde voetbalkampioenschap van de Gauliga Ostpreußen.

Net zoals vorig jaar werden de clubs over vier reeksen van de Bezirksklasse verdeeld, die eigenlijk als tweede klasse fungeerde. De top twee plaatste zich voor de eigenlijke Gauliga. Deze werd in twee groepen van vier verdeeld. Beide groepswinnaars bekampten elkaar voor de titel. Hindenburg Allenstein werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, waar de club in de groepsfase uitgeschakeld werd.

Bezirksklasse

Groep Allenstein
RSV Ortelsburg degradeerde niet omdat het tweede elftal promotie afgedwongen had in de Kreisklasse.

Groep Danzig
VfR Hansa Elbing degradeerde niet omdat het tweede elftal promotie afgedwongen had in de Kreisklasse.

Groep Gumbinnen

Groep Königsberg

Gauliga

Groep 1

Groep 2

Finale 
 Heen

 Terug

Externe link
 Euroleagues

Gauliga Ostpreußen
Duits competitievoetbal 1936/37